Asielaanvraag in Nederland
 Asielaanvraag in België
 Asielaanvraag in Duitsland, zie Duitse dienst voor Migratie en Vluchtelingen in Duitsland